Obing ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Verwaltungsgemeinschaft Obing, Kommunalverband in Oberbayern

 Obing, Gemeinde im Landkreis Traunstein, Bayern

 Obing (Gemeinde Brixen, Ortschaft Hof), Ort im Talgrund bei Bichling, Gemeinde Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Obing (Gemeinde Brixen, Ortschaft Sonnberg), Ort an der Hohen Salve bei Brixen im Thale, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Obing (Gemeinde Kirchberg in Tirol), Ort bei Kirchberg, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Obinger